

Geografia
Germania
 Werder – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore nel circondario della Mecklenburgische Seenplatte 
 Werder – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore nel circondario di Ludwigslust-Parchim
 Werder – città del Brandeburgo
 Werder – frazione della città di Jüterbog (Brandeburgo)
 Werder – frazione della città di Penzlin (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Werder – frazione del comune di Rehfelde (Brandeburgo)
 Werder – frazione del comune di Märkisch Linden (Brandeburgo)
 Werder/Spree – frazione del comune di Tauche (Brandeburgo)
 Werder – centro abitato dell'Etiopia

Sport
  – squadra calcistica della città di Brema

Altri progetti